Fábio Alexandre Duarte Felício (Faro, 2 de Maio de 1982) é um futebolista português, que joga habitualmente a extremo esquerdo.

Em Agosto de 2011, foi contratado pelo CS Marítimo.

Em Junho de 2013 foi contratado pelo Farense

Naturais de Faro
Futebolistas de Portugal